Ранчо ла Пондероса има више значења:

 Ранчо ла Пондероса (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ла Пондероса (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Пондероса (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Пондероса (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику